Kimiko Date-Krumm e Zhang Shuai erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Eléni Daniilídou e Casey Dellacqua hanno battuto in finale Laura Robson e Heather Watson 6–4, 6–2.

Teste di serie

  Eléni Daniilídou /  Casey Dellacqua (campionesse)
  Anne Keothavong /  Abigail Spears (primo turno)

  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
  Chang Kai-chen /  Hsieh Su-wei (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON Trophy 2012